Lucas Burgatti (São Paulo, 07 de junho de 2002) é um ator e cantor brasileiro. Ficou conhecido nacionalmente por interpretar o personagem Éric, um dos antagonistas das novelas As Aventuras de Poliana e Poliana Moça.

Biografia 
Lucas Burgatti nasceu na cidade de São Paulo em 7 de junho de 2002. Começou a carreira artística muito cedo, aos 9 anos de idade, realizando vários trabalhos publicitários e participado de diversos desfiles, Lucas já representou grandes marcas, como: Habib’s, Hot Wheels, Tim, Candide, Toyota e Centauro, dentre outras.

Em 2015, fez uma participação em Cúmplices de um Resgate.

Em 2017, interpretou o personagem Tamir na novela O Rico e Lázaro na Record TV.

Em 2018, ganhou destaque nacional por interpretar Éric Mascarenhas, um dos antagonistas de As Aventuras de Poliana.

Em 2022, Lucas interpretou novamente Éric em Poliana Moça, continuação de As Aventuras de Poliana.

Filmografia

Televisão

Ligações externas 

Naturais de São Paulo
Atores de televisão do Brasil
Cantores do estado de São Paulo
Pessoas do SBT